Bludenz (district)
 Bludenz (stad)